

Cinema 
 Enrico IV – film del 1926 diretto da Amleto Palermi
 Enrico IV – film del 1943 diretto da Giorgio Pàstina
 Enrico IV – film del 1984 diretto da Marco Bellocchio

Persone 
 Enrico IV di Franconia (1050-1106) – Rex Romanorum dal 1056 e imperatore del Sacro Romano Impero dal 1084
 Enrico IV di Polonia detto "il Probo" (1257/58-1290) – duca di Slesia e granduca di Polonia
 Enrico IV d'Inghilterra (1367-1413) – re d'Inghilterra dal 1399 alla sua morte.
 Enrico IV di Castiglia detto "l'Impotente" (1425-1474) – re di Castiglia e León dal 1454 al 1474 e re d'Aragona e conte di Barcellona e delle contee catalane tra il 1462 ed il 1463 
 Enrico IV di Francia detto "il Grande" (1553-1610) – re di Francia, primo della dinastia Borbone

Teatro 
 Enrico IV, parte I – opera teatrale di William Shakespeare
 Enrico IV, parte II – opera teatrale di William Shakespeare
 Enrico IV – commedia in 3 atti di Luigi Pirandello